Песня Мила Родино стала национальным гимном Болгарии в 1964 году. Основана на музыке и тексте песни «Горда Стара планина», написанной Цветаном Радославовым в 1885 году. Текст менялся многократно, последний раз в 1990 году.

Гимн

Используемые образы

См. также 
 Шуми Марица
 Републико наша, здравей!

Примечания 

Государственные символы Болгарии
Гимны Болгарии
Песни 1885 года
Песни 1990 года